Prêmio Goya - prêmio atribuído pela Academia das Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha
 Estação Goya 
 Goya (departamento) - departamento da Argentina
 Goya (Corrientes) - cidade da Argentina
 Goya (bairro de Madrid)
 6592 Goya - asteróide
 TV Goyá - antiga emissora brasileira de televisão
 Goya's Ghosts - filme ibero-americano
 Goya (navio) - cargueiro norueguês tomado pela Alemanha Nazista

Desambiguação